Чемпионат мира по трековым велогонкам 1902 года прошёл раздельно: соревнования по спринту прошли 15 июня в Риме (Королевство Италия), а соревнования по гонкам за лидером, в связи с неготовностью итальянской стороны к их приёму, пришлось проводить, как и в прошлом году, в Берлине (Германская империя), 22 июня.

Общий медальный зачёт

Медалисты 

События 15 июня
Июнь 1902 года
Международные спортивные соревнования в Риме
События 22 июня
Международные спортивные соревнования в Берлине
Спорт в Италии в 1902 году
Велоспорт в Италии
Велоспорт в Германии